Ole Sørensen er navnet på flere personer:
 Ole Sørensen (fodboldspiller) (1937–2015) – var en dansk fodboldspiller.
 Ole Sørensen (politiker) (født 1968) – Venstre-politiker, medlem af Europa-Parlamentet (2001–2004).
 Ole Sørensen (håndboldspiller) (født 1972) – er en dansk håndboldspiller, der spiller for Århus Håndbold.
 Ole Bjørn Sørensen (født 1988) – en dansk musiker der er medlem af rockbandet Dúné.